Аспиратор:

 Аспиратор — устройство для проверки содержания примесей и пыли в газах.
 Аспиратор — то же, что и водоструйный насос.